Moord in de Oriënt-Expres, een boek van Agatha Christie

Gebaseerd op dit boek:
 Murder on the Orient Express (1974), een film uit 1974, geregisseerd door Sidney Lumet
 Murder on the Orient Express (2001), een film uit 2001, geregisseerd door Carl Schenkel
 Murder on the Orient Express (2010), een aflevering uit seizoen 12 van de televisieserie Agatha Christie's Poirot
 Murder on the Orient Express (2017), een remake geregisseerd door Kenneth Branagh